Шта́ндер:

 Штандер — детская подвижная игра с мячом.
 «Штандер» — шестой альбом группы «Оркестр креольского танго».

См. также